Bagneux est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.

Géographie 

D’après les données Corine land Cover, le ban communal de 868 hectares comprend en 2011, plus de  79 % de terres arables et de prairies, près de 18  % de forêt,  2,5 % de zones urbanisées.

Localisation 
Bagneux se situe à environ 12 kilomètres au sud de Toul, la commune est au cœur du pays du Saintois. C’est une commune rurale, à la fois un grenier à céréales (maïs et blé principalement) et une terre d’élevage, illustrant bien la richesse agricole de la Lorraine sud.

Communes limitrophes

Climat 
Le climat est à la limite des influences océaniques et continentales, ce qui se traduit par des températures moyennes basses sauf en été. Les précipitations sont assez modérées et rarement violentes.

Hydrographie 
Le territoire communal est traversé par un petit cours d’eau : la Bouvade, sur 4,523 km, ainsi que par le Ruisseau de l'Etang la Roche sur 0,177 km.

Urbanisme

Typologie 
Bagneux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nancy, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (47,4 %), prairies (31,6 %), forêts (17,6 %), zones urbanisées (3,4 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie 
Le village de Bagneux est mentionné sous les noms de Banniolum, Banviolum, Baniacum ; de Bagnuelzt, Baigneul, Baigneux, Bagne, dans plusieurs chartes du Moyen Âge et dans divers documents des temps modernes.

La commune doit son nom aux bains que prenaient les Gallo-Romains dans les eaux thermales qui sourdent encore au cœur du village (mais vont directement se perdre dans les égouts au ).

Le ban communal présente de nombreuses traces de micro-toponymie ( Fig.1) aux nombre desquelles un lieu-dit "la Justice" au nord, indiquant probablement la présence ancienne d'un aménagement de châtiment du type fourche patibulaire ou gibet.

Histoire 
Ce village est ancien, car il fut donné en 1063 au chapitre de St.-Gengoult de Toul par l'évêque Udon ; il fut ensuite uni à l'office de Gondreville, généralité de Nancy, bailliage de Vézelize, et suivait les coutumes de Lorraine.

Préhistoire et antiquité 
Beaupré cite Olry dans un mémoire de 1869 relatant la découverte d'artéfacts de l'âge de pierre déposés au Musée lorrain de Nancy et l'exploration de tumulus dans la forêt de Bagneux.

La présence de la voie romaine Langres-Trèves pourrait expliquer les nombreuses traces d'habitats gallo-romains mises en évidence dès le , ainsi qu'en parle H. Lepage dans son ouvrage.

Politique et administration

Population et société

Démographie

Économie 
E. Grosse indique dans son ouvrage, vers 1836 :« Surface territ. 707 hect. , dont 511 en terres labour., 106 en bois et 82 en prairies. »le village avait donc une tradition agricole. Lepage indique dans sa notice que seulement  de terres étaient dédiées à la culture de la vigne, ce qui fait de Bagneux un territoire périphérique du domaine viticole lorrain.

Secteur primaire (agriculture) 

Le secteur primaire comprend, outre les exploitations agricoles et les élevages, les établissements liés à l’exploitation de la forêt et les pêcheurs.

D'après le recensement agricole 2010 du ministère de l'Agriculture (Agreste), la commune de Bagneux était majoritairement orientée sur la polyculture et le polyélevage (auparavant même production) sur une surface agricole utilisée d'environ 1560 hectares (supérieure à la surface cultivable communale) en hausse depuis 1988. Le cheptel en unité de gros bétail s'est renforcé de 946 à 1063 entre 1988 et 2010. Il n'y avait plus que sept exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune employant 16 unités de travail.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 

 Monument aux Morts guerre 1914-1918.
 Église Saint-Remy primitive bâtie au , incendiée par les Suédois vers 1632. Du bâtiment primitif, il ne reste plus que la tour romane à trois niveaux en retrait successifs. Elle fut remaniée aux s et rénovée en 2001.

Vestiges préhistoriques et antiques 
 Son territoire est traversé, du sud au nord, par la grande voie romaine de Langres à Toul.
 Les trouvailles d'objets antiques, poteries sigillées, monnaies (deniers de Trajan, Julia Maesa, Caracalla, sesterces de Marc Aurèle, Faustine…) sont courantes sur toute l'étendue de son territoire.
 On rencontre aussi des traces caractéristiques de constructions romaines aux lieux-dits le Viller (aussi Villé), en Florey, en Maizières, en Champagne, en Flexis (ou Flessy), à la croix, à la Sarrazinières et à l'Anglure.
 3 tumulus en forêt, au lieu-dit Terre-Louise.

Personnalités liées à la commune 
 Dominique Bastien : conseiller de la reine de France et intendant de la duchesse de Clermont au .

Héraldique, logotype et devise

Manifestations culturelles 

En 1991 est créée l'Association des Bagneux de France, regroupant les sept communes homonymes des Hauts-de-Seine, de l'Allier, de l'Indre, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de l'Aube et de l'Aisne, dont les maires et les représentants se réunissent annuellement dans l'une de ces sept communes.

Voir aussi

Bibliographie 
 Olry, « Découvertes de tumuli dans les bois de Bagneux », in Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, 1869, p. 91
G. Hamm, Carte Archéologique de la Gaule. 54. La Meurthe-et-Moselle, Paris, 2005.

Articles connexes 
 Liste des communes de Meurthe-et-Moselle

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Commune en Meurthe-et-Moselle
Aire urbaine de Nancy